wypadek komunikacyjny
 wypadek lotniczy
 wypadek kolejowy
 wypadek drogowy
 wypadek morski
 wypadek przy pracy
 wypadek jądrowy

Tytuły dzieł 
 Wypadek – opowiadanie Agathy Christie
 Wypadek – film z 2009 roku
 Wypadek (powieść Ismaila Kadare)
 Wypadek (powieść Valérie Tong Cuong)
 Wypadek (powieść Danielle Steel)

Zobacz też 
 Wszystkie strony zaczynające się od „wypadek” i „wypadki”